

События 
 Большой норвежский флот во главе с конунгом Тургейсом пристал к берегам Ирландии и высадил десант. Тургейс распространил власть викингов на половину Ирландии и удерживал контроль над этой территорией в течение трёх лет.
 Правление Альпина, короля гэлов и скоттов, в Галлоуэе.
 Сентябрь — орлеанский съезд лишил Пипина титула короля. Аквитания перешла к Карлу. Пипин бежал, вернулся в Аквитанию и поднял там восстание.
 Заключение мира между франками и болгарами.
 Император Феофил запретил культ икон, установив строгие наказания.
 Пипин I Аквитанский и Людовик II Немецкий восстали против своего отца Людовика I Благочестивого, императора франков.
 Легендарное происхождение флага Шотландии, будто бы явившегося Энгусу II, королю пиктов, в ночь перед сражением объединённого пикто-гэльского войска против англов.
 Строительство второго Собора Святого Марка в Венеции.
 Разграбление византийского города Гераклеи арабами.
 Разграбление ирландского города Клондалкин датскими викингами.
 Захват королевством Наньчжао столицы государства Пью в Бирме.

Родились 
 Карл III Толстый — король Восточно-Франкского королевства, король Западно-Франкского королевства, император.

См. также

Примечания